Telnice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Telnice, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale
Telnice, comune del distretto di Ústí nad Labem, nella regione di Ústí nad Labem